Кубок Туреччини з футболу 2016–2017 — 55-й розіграш кубкового футбольного турніру в Туреччині. Титул вперше здобув «Коньяспор».

Календар

Третій раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 жовтня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 жовтня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 жовтня 2016

|}

Груповий раунд

Група А 

 

Результати

Група В 

 

Результати

Група С 

 

Результати

Група D 

 

Результати

Група Е 

 

Результати

Група F 

 

Результати

Група G 

 

Результати

Група H 

 

Результати

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>4 лютого 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>5 лютого 2017

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 лютого/5 квітня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1 березня/4 квітня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1 березня/6 квітня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|2 березня/5 квітня 2017

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 квітня/17 травня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 квітня/16 травня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Туреччини на soccerway 

2016—2017 
Туреччина
Туреччина
2016 у турецькому спорті
2017 у турецькому спорті